Die Ewige Tabelle der Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern ist eine statistische Zusammenfassung aller Spiele der Landesliga von 1991/92 bis 1994/95 und der Verbandsliga seit 1995/96 im Fußball vom Landesfußballverband Mecklenburg-Vorpommern. Die Tabelle basiert auf der 3-Punkte-Regel. Gespielt wurde bis zur Saison 2021/2022 in 31 Spielzeiten. Fett markiert sind jene Mannschaften, die in der aktuellen Saison in der Verbandsliga MV spielen.

Stand: Saisonende 2021/2022

Quelle 

http://www.f-archiv.de/
http://www.fussball.de/
http://www.lfvm-v.de/
http://www.transfermarkt.de/
http://www.fupa.net/

Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern
Fußball (Mecklenburg-Vorpommern)